

Родино — село, районний центр, Алтайський край
 Родино — село, Шипуновський район, Алтайський край